Chastelard steht für:
 eine historische Bezeichnung der Gemeinde Le Châtelard FR im Kanton Freiburg, Schweiz
 eine historische Bezeichnung von Châtelard, Teil der Gemeinde Magny-Châtelard im Département Doubs, Frankreich